Sindicat Agrícola (Albatàrrec), obra noucentista d'Albatàrrec (Segrià) 
 Sindicat Agrícola (Alcarràs), obra noucentista d'Alcarràs (Segrià) 
 Sindicat Agrícola d'Artés al Bages
 Sindicat Agrícola (Artesa de Lleida), obra noucentista d'Artesa de Lleida (Segrià) 
 Sindicat Agrícola d'Arenys de Mar al Maresme
 Sindicat Agrícola (Bellaguarda) a les Garrigues
 Sindicat Agrícola (Conesa) a la Conca de Barberà
 Sindicat Agrícola (Constantí) al Tarragonès
 Sindicat Agrícola de Lilla a Montblanc (Conca de Barberà)
 Sindicat Agrícola (Masllorenç) al Baix Penedès
 Sindicat Agrícola de la Masó a l'Alt Camp
 Sindicat Agrícola de Moja, edifici del poble de Moja, al municipi d'Olèrdola (Alt Penedès) 
 Sindicat Agrícola de Sant Guim de Freixenet, edifici de Sant Guim de Freixenet (Segarra) 
 Sindicat Agrícola de Sarral a la Conca de Barberà
 Sindicat Agrícola (el Soleràs) a les Garrigues
 Sindicat Agrícola o Lo Sindicat (Amposta) al Montsià
 Sindicat Agrícola o Celler del Sindicat de Barberà de la Conca a la Conca de Barberà
 Sindicat Agrícola o Cooperativa Agrícola (Marçà) al Priorat
 Sindicat Agrícola o Cooperativa Agrícola de Solivella a la Conca de Barberà
 Sindicat Agrícola o Premsa del Sindicat, molí d'oli d'Olesa de Montserrat
 Sindicat Agrícola o Cooperativa Agrícola Sant Gregori, edifici de Santa Bàrbara (el Montsià) 
 sindicat agrícola o Cooperativa Agrícola de Sant Antoni Abad a la Granadella les Garrigues
 Sindicat Agrícola o Sindicat (Palau-solità i Plegamans) al Vallès Occidental
 Sindicat Agrícola o Celler de la Cooperativa Agrícola d'Alió a l'Alt Camp
 Sindicat Agrícola o Sindicat Cooperatiu (el Vendrell) al Baix Penedes
 Sindicat Agrícola, fundat el 1916, vegeu Cooperativa Agrícola d'Ulldecona al Montsià
 Sindicat Agrícola o Farinera del Sindicat Agrícola de Cervera, edifici modernista projectat per l'arquitecte Cèsar Martinell a Cervera 
 Sindicat Agrícola o Celler del Sindicat de Vinicultors de Sarral a la Conca de Barberà 
 Sindicat Agrícola de Sant Andreu o Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp al Baix Camp 
 Sindicat Agrícola de Sant Jaume, al municipi de Figuerola del Camp (Alt Camp) 
 Sindicat Agrícola Sant Josep, edifici a Almassora, en la Plana Alta 
 Sindicat Agrícola Harmonia, actual Biblioteca Antoni Tort edifici històric de Castellar del Vallès (Vallès Occidental) 
 Cooperativa Sindicat Agrícola d'Òdena a l'Anoia